Champion of Champions 2022 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Bolton Whites Hotel w Bolton, Anglia, w dniach 31 października - 6 listopada 2022 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £150 000
 II Miejsce: £60 000
 Półfinał: £30 000
 Ćwierćfinał: £17 500
 Runda 1: £12 500
 Pula nagród: £440 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 147, 114, 104, 100  Judd Trump
 141, 118  John Higgins
 140, 105  Mark Selby
 135, 131, 124, 117, 108, 106, 103  Ronnie O’Sullivan
 135, 130, 123  Fan Zhengyi
 132  Zhao Xintong
 122  Neil Robertson
 118, 110, 103  Mark Allen
 102  Robert Milkins

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Champion of Champions 2022 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv
 Oficjalna strona turnieju

2022 w Anglii
2022 w snookerze
Nierankingowe turnieje snookerowe
Bolton